Brunnenplatz steht für
Brunnenplatz (Berlin) 
Brunnenplatz (Radebeul)